Europejskie Spotkania Artystyczne – coroczny festiwal muzyczny i plastyczny, skupiający koncerty i recitale z całej Europy. Odbywa się od 2005, w kwietniu, głównie w Toruniu na Starówce i w kilku miejscach w okolicy Torunia – Przysieku i Zamku Bierzgłowskim. 

W ramach corocznych edycji odbywają się koncerty muzyki poważnej, spektakle, wystawy oraz spotkania z artystami.

Głównym miejscem odbywania się festiwalu są zabytkowe wnętrza toruńskiej Starówki, między innymi w Dworze Artusa.

Inicjatorem festiwalu jest prof. Barbara Marcinkowska.

Zobacz też 
 Teatry w Toruniu
 Inne Festiwale w Toruniu

Linki zewnętrzne 
 Ogłoszenie o festiwalu w 2007
 Toruński serwis samorządowy

Festiwale i przeglądy w Toruniu
Festiwale muzyczne w Polsce
Festiwale sztuk plastycznych w Polsce